Benedek József (1825 körül–1859) nevelő, hírlapíró
 Benedek József (1827–1892) színész
 Benedek József (1876–1941) mérnök, szakíró
 Benedek József (1877–1944) főjegyző (Dorog)
 Benedek József (1904–1970) politikus, országgyűlési képviselő
 Benedek József (1931) agrárközgazdász
 Benedek József (1946) szobrász
 Benedek József (1969) erdélyi magyar földrajztudós, régiókutató